Aviões do Forró - Volume 02 - A Diferença Está no Ar! é o segundo álbum da banda de forró eletrônico Aviões do Forró. Apresentando o bordão "A diferença está no ar", o segundo álbum do grupo tem como destaque uma das músicas mais populares do grupo: "Já Tomei Porres Por Você", além do inconfundível sucesso "Coração".

Faixas

Ligações externas
 

Álbuns de 2004
Álbuns de Aviões do Forró
Álbuns de forró
Álbuns em língua portuguesa